Fech peut désigner :
 La ferrochélatase, enzyme du système digestif.
 La .

Voir aussi 
 Le fech-fech, sable très fin.

Homophonie 
 Fêche-l'Église